Botanicula — компьютерная игра жанра point-and-click квест, разработанная Яромиром Плахи (Jára Plachý) и студией Amanita Design. Игра была анонсирована 28 марта 2011 года для Microsoft Windows, Mac OS X и Linux на мероприятии GameCityNights. Релиз состоялся 19 апреля 2012 года. Также в скором времени планируются версии игры для iPad и планшетов на базе Android.

Сюжет 
Игра повествует о пяти существах, живущих на дереве, которые пытаются спасти последнее семя от паукообразных черных паразитов. Игра проходит на 7 локациях, в каждой из которых есть своя конечная цель.

1 глава — Спуститься с вершины дерева.

2 глава — Найти пять ключей.

3 глава — Уйти от врагов.

4 глава — Найти детей.

5 глава — Отыскать всех страусов.

6 глава — Добыть 4 камня.

7 глава — Финальное сражение со Злом.

Фирменная черта Botanicula — уникальные способности героев:

Фонарик физалиса — маленькое оранжевое существо, главный герой игры, способный освещать тёмные локации, поглощая светящиеся семена.

Гриб — единственная девочка в группе. Умеет создавать копии самой себя и уменьшаться в размерах до одной лишь шляпки.

Маковая Коробочка — третий член группы, самый крепкий и сильный персонаж.

Веточка — ещё один персонаж, умеющий удлинять свои части тела — прутики. Также умеет мгновенно выращивать на своём теле цветы.

Перо — последний игровой персонаж, очень маленький и слабый, но умеет летать.

Применяя свои способности для взаимопомощи, главные герои передвигаются по сюжету, решая загадки.

Геймплей 
Как и в предыдущих играх от Amanita Design, Botanicula следует примерно такой же схеме, кроме того, что героев на этот раз пять. В остальном всё так же: игрок изучает окружение на уровнях, решая головоломки и собирая предметы, которые необходимы для прохождения препятствий, встречаемых на пути главных героев. Игрок имеет возможность взаимодействовать с другими существами.
Как и в игре Machinarium, в Botanicula нет устной или письменной формы диалогов.

Разработка 
Игра разрабатывалась в течение двух с половиной лет Яромиром Плахи и студией Amanita Design.

Саундтрек 

Музыку и озвучивание для игры Botanicula написала чешская группа DVA.

Награды 
Independent Games Festival 2012 (IGF’12) — «Excellence in Audio Award»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт студии Amanita Design — разработчика игры
 

Квесты
Игры для macOS
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для Android
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры 2012 года
Компьютерные игры, разработанные в Чехии
Инди-игры
Флеш-игры
Победители Фестиваля независимых игр
Компьютерные игры, изданные «СофтКлабом»
Компьютерные игры, локализованные Snowball Studios
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры